Noller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Noller (1898–1967), deutscher Regisseur und Intendant
 Annette Noller (* 1962), deutsche evangelische Theologin
 Gerhard Noller (1922–1999), deutscher Politiker (SPD)
 Harry Noller (* 1939), US-amerikanischer Molekularbiologe
 Helmut Noller (1919–2009), deutscher Kanute
 Jörg Noller (* 1984), deutscher Philosoph
 Stephan Noller (* 1970), deutscher Unternehmer
 Ulrich Noller (* 1950), deutscher Politiker (Grüne)